Fernando Álvarez de Toledo, también Fernán o Ferrán, puede referirse a:

Fernando Álvarez de Toledo el Tuerto, (m. 1384), II señor de Valdecorneja.               
Fernando Álvarez de Toledo y Sarmiento (1390-1460), IV señor de Valdecorneja, II señor y I conde de Alba de Tormes.
Fernando Álvarez de Toledo y Herrera, IV señor y I conde de Oropesa
Fernando Álvarez de Toledo y Zúñiga (m. 1504), II conde de Oropesa.
Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel (1507-1582), III duque de Alba de Tormes, llamado el Gran Duque de Alba.
Fernando Álvarez de Toledo (conquistador) (1550-1633), soldado y poeta español que escribió una crónica en verso (Araucana II) de la conquista de Chile.
Fernando Álvarez de Toledo y Figueroa (m. 1558) IV conde de Oropesa
Fernando Álvarez de Toledo Portugal (1597-1621), VI conde de Oropesa.
Fernando Álvarez de Toledo y Mendoza (1595-1667) VI duque de Alba de Tormes.
Fernando de Silva y Álvarez de Toledo (1714-1776), XII duque de Alba de Tormes y XVI señor de Valdecorneja.